Kovacev oder Kovačev ist der Familienname folgender Personen:

 Goran Kovacev (* 1979), ehemaliger deutscher Basketballspieler
 Lala Kovačev (1939–2012), jugoslawischer bzw. serbischer Jazzmusiker